Bestiari, professió romana
 Venatio, espectacle relacionat
 Bestiari (llibre), recull de bèsties
 Bestiari popular català